

Religione 
 Ultima Cena – episodio biblico. Si tenne nel luogo chiamato Cenacolo.

Arte

Ultima cena di Alessandro Allori
Ultima cena di Daniele Crespi
Ultima cena di Salvador Dalí
Ultima cena di Leonardo da Vinci
Ultima cena di anonimo leonardesco
Ultima cena di Andrea del Castagno
Ultima cena di Gaudenzio Ferrari
Ultima cena del Giampietrino
Ultima cena di Giotto
Ultima cena del Greco
Ultima cena di Stefano Lamberti
Ultima cena di Pietro Lorenzetti
Ultima cena di Juan Vicente Macip
ultima cena di Giovan Battista Moroni
Ultima cena del Perugino
Ultima cena di Cosimo Rosselli
Ultima cena del Maestro dell'Albero della Vita
Ultima cena di Pieter Paul Rubens
Ultima cena di Jaume Serra
Ultima cena del Tintoretto
Ultima cena di Giorgio Vasari

Pagine correlate
 Cenacolo (disambigua)